Пётр Щапов:
 Щапов, Пётр Петрович (1870—1939) — русский купец, потомственный почётный гражданин; филателист.
 Щапов, Пётр Васильевич (1845—1890) — русский предприниматель, потомственный почётный гражданин.